Osoby o tym nazwisku:
 Branka Katić − serbska aktorka filmowa
 Marina Katić − chorwacka siatkarka
 Milan Katić − serbski siatkarz

Zobacz też:
 Stana Katic − amerykańsko-kanadyjska[1] aktorka pochodzenia chorwackiego